Nicolas-François Dupré de Saint-Maur (1695-1774), économiste et statisticien français ;	 
 Nicolas Dupré de Saint-Maur (1732-1791), administrateur français, fils du précédent.